Тенно — Імператор Японії (яп. 天皇, тенно, «небесний монарх») — голова держави Японія.
 Тенно () — муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Тренто.